Piotr Wielgus, prawnik
 Piotr Wielgus, dziennikarz